Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale John Alexander e Syd Ball 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Bob Lutz /  Stan Smith (Campioni)
 Assente
 Patricio Cornejo Seckel /  Jaime Fillol (secondo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)

 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (semifinali)
 Assente
 John Alexander /  Syd Ball (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1974